La stagione 2003-2004 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campione il SC Bern, mentre la stagione regolare è stata vinta dall'HC Lugano.

Classifica Regular Season 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playoff

Playout 

 EHC Basel retrocesso direttamente in Lega Nazionale B.

Spareggio (LNA-LNB) 
Lausanne HC 4 - EHC Biel 0  (3;2; 5;1; 4;3; 5;1)

Classifica Marcatori

Regular Season 

LEGENDA:
PG=Partite Giocate, G=Goal, A=Assist in prima, Pt=Punti

2004
Hockey su ghiaccio nel 2003
Hockey su ghiaccio nel 2004